Clyomys bishopi is een zoogdier uit de familie van de stekelratten (Echimyidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Ávila-Pires & Wutke in 1981.

Voorkomen 
De soort komt voor in Brazilië.

Stekelratten
IUCN-status onzeker